Джеймс Генри «Джим» Уэбб-младший (; род. , Сент-Джозеф, Миссури) — американский политик. Бывший сенатор США от Вирджинии (2007—2013). Он также был Министром военно-морских сил США (1987—1988). Член Демократической партии.

Окончил школу в г. Белвью, штат Небраска; учился в Университете Южной Калифорнии (1963—1964); окончил Военно-морскую академию США (1968); получил степень доктора права (J.D.) в школе права Джорджтаунского университета (1975); служил в Морской пехоте США (1968—1972).

Примечания

Ссылки 
 Jim Webb, www.jameswebb.com
 Jim Webb at the Biographical Directory of the United States Congress

Морские министры США
Сенаторы от штата Виргиния
Члены Демократической партии США
Выпускники Средней школы Бельвью Ист
Выпускники Военно-морской академии США
Кандидаты в президенты США (2016)
Участники войны во Вьетнаме
Политики США XX века
Политики США XXI века
Выпускники Школы права Джорджтаунского университета